Президентские выборы в США 1789 года были первыми президентскими выборами США. На выборах был избран первый президент США. Им стал Джордж Вашингтон, получивший 100 % голосов, будучи единственным кандидатом при официальной явке 11,6%.

Выборы

Контекст выборов 
До выборов 1789 года президент Континентального конгресса, образованного в 1774 году, не являлся выборной должностью и обладал ограниченной властью, сравнимой с таковой спикера парламента или Президента сената США наших дней. Выборы были проведены, согласно второй статье Конституции США, принятой 17 сентября 1787 года. Из 13 штатов в выборах участвовало 10: Северная Каролина и Род-Айленд к тому времени ещё не ратифицировали Конституцию США, а Нью-Йорк не успел принять соответствующие законодательные акты.

По всеобщему согласию, Джордж Вашингтон избирался президентом без реальных оппонентов, так как обладал огромной популярностью и председательствовал на Филадельфийском конвенте. Каждый выборщик обладал 2 голосами. Кандидат, получавший 50 % голосов или более, избирался президентом. Выборщики были избраны в своих штатах и голосование проходило на всеобщем собрании. При этом вторые голоса выборщиков распределились среди остальных кандидатов. Получивший 34 голоса Джон Адамс занял второе место по количеству голосов и был выбран вице-президентом.

Кандидаты 
 Джон Адамс, бывший посол в Великобритании, из Массачусетса
 Джеймс Армстронг, политик из Джорджии
 Джордж Клинтон, губернатор Нью-Йорка
 Роберт Харрисон, судья, из Мэриленд
 Джон Хэнкок, губернатор Массачусетса и бывший президент Континентального конгресса
 Сэмюэл Хангтингтон, губернатор Коннектикута
 Джон Джей, министр иностранных дел США, из Нью-Йорка
 Бенджамин Линкольн, вице-губернатор Массачусетса
 Джон Милтон, политик из Джорджии
 Джон Рутледж, бывший губернатор Южной Каролины
 Эдвард Телфейр, бывший губернатор Джорджии
 Джордж Вашингтон, бывший Главнокомандующий Континентальной армии, из Виргинии

Результаты 
Победил Джордж Вашингтон, набравший 100 % голосов.

Литература

Ссылки 
 A New Nation Votes: Выборы в США, 1787—1825
 Presidential Election of 1789: A Resource Guide  from the Library of Congress
 A New Nation Votes: American Election Returns, 1787—1825
 
 Election of 1789 in Counting the Votes 

1789